

Бехувко — село в гміні Джицим Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Бехувко — село в гміні Мілослав Вжесінського повіту Великопольського воєводства